Dzień Czarnego Słońca – pierwszy komiks z serii XIII, autorstwa  Jeana Van Hamme’a (scenariusz) i Williama Vance’a (rysunki).

Album ten ukazał się w Polsce po raz pierwszy w roku 1991 nakładem wydawnictwa Korona.

Fabuła komiksu 
Morze wyrzuca na plażę nieprzytomnego mężczyznę z wytatuowaną rzymską liczbą XIII nad lewym obojczykiem. Znajdują go mieszkańcy pobliskiego domostwa, wezwana lekarka niesie mu pomoc, ale okazuje się, iż mężczyzna wskutek postrzału w głowę zupełnie stracił pamięć. Starsze małżeństwo nazywa go Alan. Pewnego dnia dom, w którym mieszka Alan nachodzą dwaj mordercy, którzy polują na niego. Z ich rąk ginie starsza para, która go przygarnęła. W wyniku walki Trzynastka zabija jednego z nich, ale drugiemu udaje się uciec. Przy zabitym jest fotografia, na której widnieje Trzynastka z  jakąś kobietą, znak na drugiej stronie zdjęcia informuje, że wykonał ją fotograf z Eastwon, miasta oddalonego o 600 km. Po przybyciu na miejsce Alan, dowiaduje się, że fotograf już nie istnieje, ale na ślad kobiety trafia w urzędzie miasta w dziale osoby zaginione. Udaje się na jej adres zamieszkania, gdzie znajduje klucz od sejfu bankowego. I wtedy na miejscu pojawia się emerytowany policjant, który siłą żąda od Trzynastki pieniędzy za tzw. czarne słońce. Razem udają się do banku, gdzie otwierają skrytkę bankową, Trzynastce udaje się uciec z banku, gubiąc prześladowców, ale zatrzymując walizkę ze skrytki, wypełnioną pieniędzmi. W wynajmowanym  pokoju hotelowym napadają go kolejni ludzie próbujący go zabić. Alan ucieka, z pomocą przychodzi mu pułkownik Amos. Zabiera go do swojej siedziby i żąda od Trzynastki by ten powiedział kim naprawdę jest. Alan mówi mu o zaniku pamięci, pułkownik w to nie wierzy i odtwarza mu film na którym ten zabija 42 prezydenta Stanów Zjednoczonych - Williama B. Sheridana - to jest ów dzień czarnego słońca. Trzynastce trudno w to uwierzyć jednak dowody poświadczają, że on to zrobił. Pułkownik chce siłą zmusić go do mówienia, ten korzystając z okazji wyskakuje przez okno i znów ucieka. Udaje się do domu na plaży gdzie został uratowany, znajduje tam lekarkę Martę, a także zabójcę Mangustę. Wywiązuje się strzelanina, w wyniku której ginie Marta i dwóch napastników, Mangusta ucieka, obiecując dorwać Trzynastkę.

Tożsamość Trzynastki w pierwszym tomie 
 Alan - imię którym, nazywa go tak rodzina, która znalazła go rannego na plaży. Jest to imię ich jedynego syna, który zginął na wojnie.
 Jake Shelton - nazwisko jakim „przywitał” go Hemmings - emerytowany porucznik policji miejskiej w Eastwon, również obsługa Banku w Eastwon poznaje go pod tym nazwiskiem. 
 XIII - tym pseudonimem zwracają się do głównego bohatera pułkownik Amos i jego ludzie.

Wydania 
 wydanie I 1991 - Korona
 wydanie II 2000 - Siedmioróg

Bibliografia 
 Jean Van Hamme, William Vance: XIII, Dzień Czarnego Słońca. Wrocław: Siedmioróg, 2000.

Przypisy 

XIII
Twórczość Jeana Van Hamme’a